Le  Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 18 ans a été organisé à Ankara (Turquie) et s'est déroulé du 12 au .

Équipes présentes

Compétition

Premier tour

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Poule D 

|}

|}

Deuxième tour

Places 1 à 8

Composition des groupes

Poule E 

|}

|}

Poule F 

|}

|}

Places 9 à 16

Composition des groupes

Poule G 

|}

|}

Poule H 

|}

|}

Phase finale

Places 13 à 16

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions 
MVP : Damla Çakıroğlu 
Meilleure marqueuse : Gabriela Guimarães 
Meilleure attaquante : Aya Horie 
Meilleure contreuse : Mina Popović 
Meilleure serveuse : Damla Çakıroğlu 
Meilleure passeuse : Kaho Maruta 
Meilleure réceptionneuse : Dilara Bağcı 
Meilleure libero : Dilara Bağcı

Classement final

Composition des équipes 

Entraîneur : Şahin Çatma  ; entraîneur-adjoint : Mustafa Suphi Doğancı

Liens internes 
Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 18 ans

2011
Volley-ball feminin moins de 18 ans
Volley-ball feminin moins de 18 ans 2011
Volley-ball Monde feminin moins de 18 ans 2011
Monde feminin moins de 18 ans 2011
Volley-ball à Ankara
Monde feminin moins de 18 ans
2011 en Turquie